Михаи́л Никола́евич Ползиков (1875—1938) — герой Первой мировой войны, командир Дроздовской артиллерийской бригады, генерал-майор.

Биография 
Из потомственных дворян Тульской губернии. Сын генерал-майора Николая Павловича Ползикова и жены его Жозефины Казимировны Янцевич.

Окончил Орловский кадетский корпус (1893) и Павловское военное училище (1895), откуда выпущен был подпоручиком в 36-ю артиллерийскую бригаду. Произведен в поручики 27 июля 1899 года, в штабс-капитаны — 25 августа 1902 года, в капитаны — 4 февраля 1908 года.

С началом Первой мировой войны, 3 августа 1914 года назначен командующим 2-й батареей 36-й артиллерийской бригады. Пожалован Георгиевским оружием

19 июня 1915 года произведен в подполковники с утверждением в должности, а 20 июня назначен командиром 3-й батареи 73-й артиллерийской бригады. 24 октября 1916 года отчислен от должности за болезнью с назначением в резерв чинов при штабе Минского военного округа. 20 марта 1917 года назначен командиром 5-й батареи 73-й артиллерийской бригады, а 18 сентября того же года произведен в полковники. Позднее был назначен командиром 2-го Сербского отдельного артиллерийского дивизиона.

С началом Гражданской войны вступил в отряд полковника Дроздовского, формирующийся на Румынском фронте. Участвовал в походе Яссы — Дон в должности командира легкой артиллерийской батареи. По прибытии в Добровольческую армию командовал 3-й отдельной легкой батареей, а затем артиллерийским дивизионом в составе 3-й пехотной дивизии. В 1919 году был назначен командиром Дроздовской артиллерийской бригады, в каковой должности оставался до эвакуации Крыма. За боевые отличия был произведен в генерал-майоры. В Галлиполи стал командиром Дроздовского артиллерийского дивизиона, в который была сведена артиллерийская бригада. Был начальником гарнизона Орхании. Возглавлял Дроздовский артдивизион в Болгарии, состоял членом местного отдела Общества галлиполийцев и членом Общества офицеров-артиллеристов. Затем переехал в Люксембург, где был председателем объединения дроздовцев.

Умер в 1938 году в Вассербилинге от сердечного недуга. Похоронен на русском участке кладбища Мертерт. Его вдова Эмилия Карловна (1880—1942) умерла в Берлине и похоронена на кладбище Тегель. Их сын Алексей (1909—1970) учился на химическом факультете Лувенского университета, был членом НТС.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 1.05.1903)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 30.03.1908)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (ВП 13.05.1914)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 28.06.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 12.11.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 25.04.1916)
 мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (ВП 28.04.1916)
 мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (ВП 8.05.1916)
 мечи к ордену Св. Станислава 2-й ст. (ВП 7.11.1916)
 Медаль дроздовцам за поход Яссы-Дон

Примечания

Источники 
 Чернопятов В. И. Дворянское сословие Тульской губернии. Т. 3 (12): Родословец. Материалы. Ч. 6 — М., 1909. — С. 495.
 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
Послужной список ген.м.Ползикова М.Н.  // Архив Дроздовского Объединения
 Ген.-м. Харжевский Генерал-майор М. Н. Ползиков (некролог)  // Галлиполийский Вестник, № 61. — 1 июля 1938 г.
 Григоров А. А. Рязанская книга памяти Великой войны 1914—1918 годов. Том I. — Рязань, 2012.
 Юрий Соловьёв Военный Брянск в 1914—1917 годах // Брянская тема, № 9 (83). 2014.

Выпускники Орловского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Дроздовцы
Генерал-майоры России (Белое движение)
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Участники Крымской эвакуации